Ісу́с — українська форма єврейського імені Єшуа (, Yeshua), скороченого варіанту імені Єгошуа (, Yehoshua). Запозичена в українську через грецьке «Іїсус» (; ). 

 Ісус Христос
 Ісус Навин